Краснояровка — село в Мучкапском районе Тамбовской области России. Входит в состав Шапкинского сельсовета.

География 
Село расположено на берегу реки Вороны, в 9 километрах от центра сельсовета — села Шапкино. Западнее села проходит граница с Воронежской областью.

Население 
Список населенных мест Тамбовской губернии (по данным всесоюзной переписи 1926г.) Борисоглебский уезд. вып. 1., изд. Тамбовский губернский статистический отдел в селе Краснояровка наличного населения: мужчин 678, женщин 760, всего обоего пола 1435.

По данным переписи населения 2002 года, в селе Краснояровка проживало 116 человек. Согласно данным переписи 2010 года, в селе проживал 61 человек.

История 
Село было основано в XVIII веке крепостными крестьянами трёх помещиков как поселок Краснояровский. По данным переписи 1744 года там было 229 мужски душ. По сведениям адрес-календаря 1914 года село Краснояровка Шапкинской волости Борисоглебского уезда населяли 816 человек мужского пола и 672 женского пола.

Улицы 
В селе 5 улиц:
 Восточная улица
 Песчаная улица
 Речная улица
 Середина улица
 Школьная улица

Примечания

Ссылки 
 
 Краснояровка. Позади - 260 лет. 1744-2004
 Краснояровка - видеосюжет о селе.

Населённые пункты Мучкапского района